Leopolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Leópolis, kommun, Paraná,

Ukraina 

 Lviv (latin: Leopolis) 

Robotskapade Brasilienförgreningar